36-я церемония вручения наград премии BAFTA

Лучший фильм: 
Ганди 
Gandhi

Лучший фильм на иностранном языке: 
Христос остановился в Эболи 
Cristo si è fermato a Eboli

< 35-я Церемонии вручения 37-я >

36-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 1982 год состоялась в 1983 году.

На этой церемонии впервые были вручены награды в новых категориях: за лучший грим, лучшие визуальные спецэффекты и лучшую песню к фильму (эта номинация просуществовала всего три года). Кроме того, снова была введена отдельная категория для фильмов на иностранном языке (не на английском).

Полный список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 1983 года
1983 год в Великобритании